

Cinema 
Come prima (For the First Time) – film del 1959 diretto da Rudolph Maté

Musica 
For the First Time – album di Count Basie del 1974
For the First Time – album di Stephanie Mills del 1975
For the First Time – singolo di Kenny Loggins del 1996
For the First Time – singolo dei The Script del 2010
For the First Time – album dei Black Country, New Road del 2021